Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1978 года — () — первый розыгрыш чемпионата среди молодёжных национальных футбольных сборных Европы, который проходил с 1976 по 1978 годы.

24 национальных сборных были разделены на 8 групп. Система розыгрыша турнира была круговой («олимпийской»), в группах выявлялись восемь сильнейших команд, которые затем выявляли сильнейшего в двухматчевых поединках.

Квалификационный раунд

Группа 1 

Результаты матчей

Группа 2 

Результаты матчей

Группа 3 

Результаты матчей

Группа 4 

Результаты матчей

Группа 5 

Результаты матчей

Группа 6 

Результаты матчей

Группа 7 

Результаты матчей

Группа 8 

Результаты матчей

Участники финальной стадии

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная Англии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 2:1

Сборная Югославии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 2:1

Сборная ГДР вышла в полуфинал, победив с общим счётом 6:5

Сборная Болгарии вышла в полуфинал, благодаря мячу, забитому на чужом поле (4:4)

Полуфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Сборная ГДР вышла в полуфинал, победив с общим счётом 4:3

Сборная Югославии вышла в полуфинал, победив с общим счётом 3:2

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Сборная Югославии стала чемпионом Европы, победив с общим счётом 4:5

Лучший игрок турнира 
  Вахид Халилходжич

Бомбардиры 
7 мячей

  Вахид Халилходжич

4 мяча

  Петер Котте

  Дитер Кюн

3 мяча

  Пребен Элькьер-Ларсен

2 мяча

  Тони Вудкок
  Радослав Здравков

  Стойчо Младенов
  Юрген Рааб

  Ханс-Юрген Ридигер
  Петр Янечка

1 мяч

  Энди Кинг
  Стив Симс
  Спас Джевизов
  Александар Иванов
  Атанас Михайлов

  Йожеф Сабо
  Вернер Петер
  Франк Терлицки
  Иван Нильсен
  Сальваторе Баньи

  Петер Герда
  Вацлав Самек
  Ян Фиала
  Сречко Богдан
  Дамир Десница

Автогол
  Стив Симс

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте uefa.com
 RSSSF Архив результатов на rsssf.com

1978
Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году
Чемпионаты Европы в 1978 году